Максимилијано Р. Лопез има више значења:

 Максимилијано Р. Лопез, Ел Почоте (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Максимилијано Р. Лопез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику